Voici la liste des planètes mineures numérotées de 174001 à 175000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 174001 à 175000

174001-174100

174101-174200

174201-174300

174301-174400

174401-174500

174501-174600

174601-174700

174701-174800

174801-174900

174901-175000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000